Lüssow (bij Stralsund), een gemeente in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren
 Lüssow (Süderholz), een plaats in de Duitse gemeente Süderholz
 Lüssow (Mecklenburg), een gemeente in Duitse deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren 
 Lüssow (Gützkow), een plaats in de Duitse gemeente Gützkow